Naggio ima više značenja:
 Naggio, Como
 Naggio, Lucca